Oyatabuglasögonfågel (Zosterops crookshanki) är en fågelart i familjen glasögonfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i bergstrakter på ön Goodenough i d'Entrecasteaux-öarna öster om Nya Guinea. Den betraktas traditionellt som underart till svarthuvad glasögonfågel (Zosterops fuscicapilla), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN, sedan 2021 även av tongivande International Ornithological Congress (IOC).

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Externa länkar 

Glasögonfåglar
Fåglar i australiska regionen